

Titres 

  (1986-), station de radio FM locale munichoise ;
 Charivari (1987-1991), jeu télévisé québécois ;
 Charivari  (2003-2006), émission de radio française de France Inter ;
 Charivari (The Life of the Party) (1930), film américain de Roy Del Ruth ;
 Charivari (1987), manga de Miki Tori ;
 Le Charivari (1832-1937), journal satirique français.

Autres 
Charivari peut aussi désigner :
 charivari, rituel collectif ou un grand bruit ;
 charivari, élément du costume traditionnel bavarois ;
 charivari, pantalon de route de cavalerie.

Voir aussi 
 Charivaris du Bas-Canada de 1837, des manifestations de désapprobation envers les antipatriotes durant la période des troubles de 1837 au Bas-Canada